Bambino – gramofon produkowany przez Unitra Fonica
 Bambino – nazwa popularnych lodów,  związane z okresem PRL
 Bambino – odmiana dyni melonowej
 Bambino – marka kosmetyków produkowanych przez Pollena Uroda
 Bambino – ikonograficzne przedstawienie dzieciątka Jezus
 Bambino – drugi utwór muzyczny Dalidy, który przyniósł jej popularność
 Bambino – rasa kotów krótkowłosych
Bambino – czeski serial z  1984
Bambino - kredki ołówkowe i świecowe